Rensselaer pode referir-se a diversos topónimos dos Estados Unidos:

 Condado de Rensselaer, condado do estado de Nova Iorque
 Rensselaer (Nova Iorque), cidade do condado de Rensselaer
 Rensselaer (Indiana), cidade do condado de Jasper, no estado de Indiana
 Rensselaer (Missouri), vila do condado de Ralls, no estado de Missouri
 Rensselaer Falls, cidade do condado de St. Lawrence, no estado de Nova Iorque

Pode ainda referir-se ao Instituto Politécnico Rensselaer, em Troy, no estado de Nova Iorque.

Desambiguação